Саут Виндам има више значења:
 Саут Виндам (Конектикат)
 Саут Виндам (Мејн)